M23, M-23 ou M.23 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Archéologie 
 M23, un hiéroglyphe faisant partie du groupe M (arbres et plantes), selon la liste totale des hiéroglyphes selon la classification Gardiner,

Domaine militaire et armes 
 Arsenal M23, un fusil-mitrailleur estonien ;
 HMS Adventure (M23), un mouilleur de mines de la Royal Navy.

Informatique 
 m23 software distribution, un logiciel de déploiement de Linux.

Politique 
 Mouvement du 23 Juin, une coalition d'opposants au président sénégalais Abdoulaye Wade fondé le  ;
 Mouvement du 23 Mars, un mouvement rebelle créé en 2012 à la suite de la guerre du Kivu, à l'Est de la république démocratique du Congo ;
 Rébellion du M23, un mouvement de rébellion dans l'Est de la république démocratique du Congo.

Sciences

Astronomie 
 M23, un amas ouvert en astronomie.

Mathématique 
 M23, un groupe de Mathieu en mathématiques
 M23 est le 23e nombre de Mersenne. C'est un entier premier, qui s'écrit (en base 10) avec 3376 chiffres. Son écriture décimale a été obtenue le  par l'informaticien américain D. B. Gillies sur l'ILLIAC II.

Médecine 
 Lésion interne du genou, d'après la classification internationale des maladies.

Sport 
 McLaren M23, une automobile de course de McLaren Racing.

Transports

Aéronautique 
 BFW M.23, un avion de tourisme allemand.

Autoroutes 
 Autoroute britannique M23 reliant Londres à Brighton ;
 Autoroute espagnole M-23, autoroute urbaine à l’est de Madrid ;
 Autoroute russe M23, ancien nom de l’autoroute russe A280.

Routes 
 Route serbe M23 reliant Pojate à la frontière monténégrine ;
 Route ukrainienne M23 reliant Moukatchevo à la frontière roumaine.

Articles connexes 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres